Chromý je příjmení nebo přízvisko, které nosí více významných osobností:

 Albrecht II. Chromý (1298–1358) – vévoda rakouský, štýrský a korutanský
 Adam Chromý (* 1988) – český reprezentant v orientačním běhu
 Heřman Chromý (* 1947) – básník, kulturní organizátor, signatář Charty 77, po sametové revoluci politik a diplomat
 Sigibert Chromý (???–509) – franský král